Jaime Estrada puede hacer referencia a:
Jaime Estrada Bonilla, político ecuatoriano.
Jaime Estrada Medranda, dirigente deportivo ecuatoriano.
Jaime Estrada, político peruano.